

Осечна — місто в Лещинському повіті Великопольського воєводства
 Осечна — гміна в Лещинському повіті Великопольського воєводства
 Осечна — гміна в Староґардському повіті Поморського воєводства
 Осечна — село в гміні Осечна Староґардського повіту Поморського воєводства